Emelianenko steht für:

 Fjodor Emelianenko, Russischer-Mixed Martial-Arts-Kämpfer
 Alexander Emelianenko, Russischer-Mixed Martial-Arts-Kämpfer
 Maria Emelianenko, russisch-amerikanische Mathematikerin